Ма́льтахёэ, Мальтахёз () — деревня в регионе Хардап в Намибии.
Поселение располагается в 110 километрах на западе от Мариенталя, находящегося недалеко от автострады C19. Население Мальтахёэ составляют примерно 1 971 жителей. Название деревни было дано начальником района, который создал на этом месте полицейский пункт колониального управления, и назвал именем своей жены — Мальта. Недалеко от Мальтахёэ располагается замок .

Ранее Мальтахёэ являлся основным местом вывода овец каракульской породы, часть которых раздавалась местным фермерам. Сейчас этот вид деятельности находится в упадке и требует восстановления. Популярным местом в деревне является «Maltahöhe-Hotel». Отель был построен в 1907 году и является самым старым в Намибии. В 2007 году праздновалось 100-летие со дня постройки здания.

Политика 

По результатам выборов 2010 года была составлена следующая статистика:

Образовательные учреждения 

 Daweb Junior Secondary School
 Nabasib Primary School

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт «Maltahöhe-Hotel»
 

Населённые пункты Намибии
Хардап
Намибия в колониальное время